Ignacy Loyola – hiszpański święty katolicki. Założyciel zakonu jezuitów
 Ignacy Loyola – film biograficzny z 2016 roku
 Loyola – jednostka osadnicza w USA, w stanie Kalifornia